Die Ericsson Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. März bis 2. April 2000 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im laufenden Jahr war es das zweite von neun Turnieren der Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Niederländer Richard Krajicek, der verletzungsbedingt nicht am Turnier teilnehmen konnte. Neuer Turniersieger wurde der an zwei gesetzte US-Amerikaner Pete Sampras, der sich im Finale in vier Sätzen gegen Gustavo Kuerten (Nr. 6 der Setzliste) durchsetzte und damit seinen 62. Titel insgesamt und den 10. und letzten Masters-Titel gewann. Es war nach 1993 und 1994 der dritte Titel für Sampras in Miami.
Die Titelverteidiger im Doppel, Todd Woodbridge und Mark Woodforde, traten als Dritte der Setzliste erneut an und setzten sich in zwei Sätzen im Finale gegen Martin Damm und Dominik Hrbatý durch. Sie feierten ihren 56. gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 48 Paaren. Die 32 gesetzten Spieler im Einzel und die 16 gesetzten Paarungen im Doppel erhielten in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.200.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)